Суперкубок Мальдівів з футболу 2017  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 лютого 2017 року між чемпіоном Мальдівів клубом Мазія та володарем кубка Мальдівів клубом Клуб Валенсія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive

2017
Мальдіви
Лютий 2017
2017 у мальдівському спорті